Кікі Бертенс і Юханна Ларссон були чинними чемпіонками, але цього разу Бертенс вирішила не брати участі. Ларссон успішно захистила свій титул, граючи в парі з Кірстен Фліпкенс. У фіналі вони перемогли пару Ракель Атаво і Анна-Лена Гренефельд з рахунком 4–6, 6–4, [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Upper Austria Ladies Linz, парний розряд
2018
Upper Austria Ladies Linz, парний розряд